Helene von Sachsen (oder auch Helena) ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth Helene von Thurn und Taxis (1903–1976), durch Heirat Herzogin von Sachsen
 Helene zu Waldeck und Pyrmont (1861–1922), durch Heirat Mitglied des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha
 Helena von Großbritannien und Irland (1846–1923), Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha